Stará Ves může být název místa:

 Stará Ves (okres Bruntál) – obec 4 km severozápadně od Rýmařova
 Stará Ves (okres Přerov) – obec 9 km jihovýchodně od Přerova
 Stará Ves (Stará Ves nad Ondřejnicí) – část obce Stará Ves nad Ondřejnicí v okrese Ostrava-město
 Stará Ves (Bílovec) – část města Bílovec v okrese Nový Jičín
 Stará Ves (Vysoké nad Jizerou) – část města Vysoké nad Jizerou v okrese Semily
 Stará Ves (vojenský újezd Hradiště) – zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary
 Stará Ves (Černíkov) – samota 1,5 km západně od obce Černíkov v okrese Domažlice
 Stará Ves (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Beroun
 Skanzen Stará Ves – skanzen podkrušnohorské vesnice v Chomutově

Externí odkazy